Partridge Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Partridge Island (Hancock County, Maine)
 Partridge Island (Washington County, Maine)
 Partridge Island (Michigan)
 Partridge Island (New York)

in Kanada:
 Partridge Island (New Brunswick)
 Partridge Island (Nova Scotia)

in Australien:
 Partridge Island (Tasmanien)

zu Bermuda gehörend:
 Partridge Island (Bermuda)